«Самогонное озеро» — рассказ Михаила Булгакова.

Сюжет 
Молодой журналист, от имени которого ведётся рассказ (и в котором нетрудно узнать самого автора произведения), проживает с женой в съёмной комнате московской коммунальной квартиры. Работать ему здесь крайне тяжело, так как соседи поголовно пьют. Само произведение имеет подзаголовок «Повествование» и оканчивается «Заключением», где автор, в виде «проекта» предлагает свои, весьма радикальные, меры по борьбе с повальным алкоголизмом.

Рассказ освещает события, произошедшие накануне и во время светлого праздника Пасхи. Нельзя не отметить явную грустную иронию в описании данных событий Булгаковым — демонстрируется деградация отношения мещан к христианскому празднику в условиях коммунистического режима.

Герои рассказа 
 Молодой журналист
 бабка Павловна
 жена журналиста
 Василий Иванович, квартхоз
 Иван Гаврилович, его гость
 Катерина Ивановна, жена квартхоза
 Председатель правления
 Иван Сидорыч, эсперантист

Примечания 

Рассказы Михаила Булгакова
Рассказы 1923 года